Franklinton – città della Carolina del Nord
Franklinton – città della Louisiana